Осинники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Осинники — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Осинники — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Осинники — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Осинники — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Осинники — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Осинники — город в Кемеровской области, административный центр Осинниковского городского округа.
 Осинники — село в Баганском районе Новосибирской области.
 Осинники — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Осинники — село в Камско-Устьинском районе Татарстана.
 Осинники — прежнее название села Горьковское в Шипуновском районе Алтайского края.

См. также 
 Осинник